pszczołojad, trzmielojad zwyczajny – gatunek ptaka z rodziny jastrzębiowatych
 pszczołojad, żołna pszczołojad – gatunek ptaka z rodziny żołn